Croix de Guerre puede hacer referencia a:

 La Croix de Guerre 1914-1918, condecoración militar francesa.
 La Croix de guerre 1939-1945, condecoración militar francesa.
 La Croix de guerra, condecoración militar belga.